La Copa de Guatemala 2011 es la cuadragésima primera edición de la Copa de Guatemala de fútbol.
El torneo dio inicio con la Fase Previa el 5 de enero del 2011 y acabó el 10 de septiembre del mismo año. La copa la ganó el club capitalino CSF C. Guatemala por cuarta vez consecutiva, y ganando su título 31, que consiguió frente a su eterno rival el FC Sacatepéquez.
La Copa sería anunciada por los periódicos del país, pero luego se canceló de una forma desconocida, cabe destacar que este torneo nunca ha sido reconocido por la FIFA, pero se dio permiso de darse los partidos en los estadios de todos los departamentos de Guatemala.
En tan solo una ocasión se dio un pequeño aviso en la página oficial de la FIFA, al igual que las otras ediciones pero no fue muy reconocida.

Fase Previa 
Esta fase dio inicio a la Copa, el 5 de enero de 2011, para dar la clasificación a la Segunda fase Previa concretando el 10 del mismo mes.

Segunda fase Previa 
Comenzó el 15 y 16 de febrero disputando la ida, y el 20 y 21 de febrero se disputó la vuelta.

Octavos de final

Referencias 
http://www.guatefutbol.com/

Enlaces externos 

Campeonatos de fútbol entre clubes de Guatemala